Другие
 Симплиций (Симпликий) — папа римский с 3 марта 468 по 10 марта 483.
 Симплиций (Симпликий) Киликийский — античный философ-неоплатоник, представитель Афинской школы неоплатонизма.